"Canzone per te" (tradução portuguesa: "Canção para ti") foi a canção que representou a Suíça no Festival Eurovisão da Canção 1991, interpretada em italiano por Sandra Simó. Na noite do festival, que teve lugar em Roma, foi a quinta das 22 canções postas a concurso, depois da canção grega "I Anixi", interpretada por Sophia Vossou e antes da canção austríaca "Venedig im Regen", interpretada por Thomas Forstner. Terminou a competição em quinto lugar, tendo recebido um total de 118 pontos.

Autores 
A canção tinha letra e música de Renato Mascetti e foi orquestrada por Flaviano Cuffari.

Letra 
A canção é uma balada com Simó desejando passar uma boa noite com o seu amante e dirige-lhe esta canção.

Ligações externas 
 

Suíça no Festival Eurovisão da Canção
Canções da Suíça
Canções em italiano
Canções do Festival Eurovisão da Canção
Canções de 1991